Елена Карпова:
 Карпова, Елена Алексеевна (1960—2022) — советский и российский музыкальный редактор и продюсер (Леонид Десятников, Чиж & Со, телепроекты «Живьём с Максом», «Антропология Дмитрия Диброва»).
 Карпова, Елена Викторовна (род. 1980) — российская баскетболистка.